Râul Fetița se poate referi la:

 Râul Fetița, Sebeș
 Râul Fetița, Voievodu

Vezi și 
 Fetiță (strugure)
 Fetița, sat în raionul Cimișlia, Republica Moldva

 Râul Fetești
 Râul Fătăceni
 Râul Fătăciunii
 Râul Fătăciunea

Toponime românești